Nova Scotia Highway 102, een autosnelweg in Nova Scotia
 Saskatchewan Highway 2, een weg in Saskatchewan